La Flambeuse () est un film grec réalisé par Yánnis Dalianídis et sorti en 1964.
 La Flambeuse est un film français réalisé par Rachel Weinberg et sorti en 1981.